La fiebre del oro puede referirse a:

 Los períodos de migración a causa del descubrimiento de oro conocidos como fiebre del oro;

O también a tres películas:

 La fiebre del oro (película de 1949), Lust for Gold en su título original.
 La fiebre del oro (película de 1993) 
 La fiebre del oro (película de 1998)
 La fiebre del oro (película de 2008), documental francés de Olivier Weber